Supercoppa tedesca – trofeo per squadre di club di pallavolo femminile
 Supercoppa tedesca – trofeo per squadre di club di pallavolo maschile